aangetekende zending
ondertrouw
een aantekening maken in een officieel register, zoals het huwelijksgoederenregister
bezwaar aantekenen, beroep aantekenen, enzovoorts.
 een notitie maken.